Paróquia de Ouachita
Condado de Ouachita
Montanhas Ouachita
Rio Ouachita

Desambiguações de topônimos